Ad Novas ist der Name folgender Orte:

 Ad Novas (Mauretania), römische Wegstation in Mauretania Tingitana
 Ad Novas, Wechselstation an der Via Appia, siehe Santa Maria a Vico
 Kastell Ad Novas, römisches Grenzkastell am niederpannonischen Limes